Подольное — название нескольких населённых пунктов:
 Подольное — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Подольное — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Подольное — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Подольное — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Подольное — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.